Гу́лбене:

 Гулбене — город в Латвии.
 Гулбене — железнодорожная станция в Гулбене.
 «Гулбене» — футбольный клуб из Гулбене.